Loitsch steht für:

 Loitsch, Ortsteil von Weida, Thüringen
 Loitsch (Zeitz), Ortsteil der Ortschaft Würchwitz in der Stadt Zeitz, Sachsen-Anhalt
 Loitsch, deutscher Name der slowenischen Gemeinde Logatec
 Erwin Loitsch (1885–1960), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Leutsch
 Leutzsch
 Loitsche